Vittoria kan avse:
 Vittoria Colonna – teckning av Michelangelo
 Santa Maria della Vittoria – kyrka på Quirinalen i Rom
  Vittoria, Sicilien – kommun i Italien
 Tomás Luis de Victoria (1548–1611), spansk kompositör
 Alessandro Vittoria (1525–1608), italiensk skulptör

Se även
 HMS Vittoria – flera brittiska jagare